Settembre – nono mese dell'anno

Cinema 
 Settembre  (September)  film del 1987 diretto da Woody Allen
 Settembre – film del 2022 diretto da Giulia Steigerwalt

Musica 
 Settembre – album del gruppo italiano Le Mani del 2012
 Settembre – brano musicale di Peppino Gagliardi contenuto nell'album Un anno...tante storie d'amore
 Settembre – brano musicale di Antonello Venditti contenuto nell'album Venditti e segreti
 Settembre – brano musicale di Alberto Fortis contenuto nell'album La grande grotta
 Settembre – singolo di Gazzelle del 2019

Altro 
 Settembre – affresco di Ercole de' Roberti situato nel Salone dei Mesi di Palazzo Schifanoia a Ferrara
 Settembre (September) – romanzo di Rosamunde Pilcher del 1990